Мар-дель-Плата 1936 — 6-й по счету чемпионат Южной Америки.

Соревнование проходило в аргентинском городе Мар-дель-Плата. В турнире приняли участие 16 шахматистов, 9 из которых представляли Аргентину. Также участвовали шахматисты из Чили, Уругвая, Эквадора и Бразилии.

Все призовые места заняли аргентинские шахматисты. Победителем турнира стал И. Плеси, серебряную медаль завоевал А. Шварцман (чемпион Южной Америки 1934 г.), 3—4 места поделили Х. Винуэса и В. Фенольо.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1936 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1936 году